Ранчо ел Аламито има више значења:

 Ранчо ел Аламито (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Аламито (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо ел Аламито (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо ел Аламито (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику